RDS je zkratka s více významy:

 Radio Data System, systém určený k přenosu doplňkových informací v sítích VKV FM rádiových vysílačů
 Rozvojová dopravní společnost, sdružení českých dopravců účastnících se přeshraničního projektu EgroNet v Karlovarském kraji
 RDS bus s. r. o., bývalý autobusová dopravní společnost z Babylonu, vzniklá spojením společností REDOS west, s.r.o. z Babylonu, Šumava bus ze Železné Rudy a společnosti Regionalbus Ostbayern GmbH (RBO) z Řezna.
 Royal Dublin Society, irská filantropická společnost, podle níž nese název i sportovní stadion RDS Arena v Dublinu
 Royal Dutch Shell, zkráceně Shell, britsko-nizozemská globální petrolejářská společnost
 RDS (РДС, Реактивный двигатель специальный, reaktivní motor speciální), značení sovětských jaderných bomb (RDS-1 až RDS-220)
 syndrom dechové tísně (RDS – Respiratory Distress Syndrome, syndrom hyalinních membrán) 
 Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování. Objednavatelem je investor nebo dodavatel